Humanité – film del 1925 diretto da Alfred Machin
 #humanité – album di Damien Saez del 2018
 Humanitè Inc. – azienda giapponese